Појам J има више значења:
 J (латиничко), латинично слово
 J (ћириличко), ћирилично слово
 J (програмски језик), програмски језик
 J#, програмски језик